Trüby ist der Familienname folgender Personen:

 Rainer Trüby, deutscher Nu Jazz-DJ und Musikproduzent
 Stephan Trüby (* 1970), Architekt, Kurator und Architekturtheoretiker